Obórki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Obórki, village du powiat de Piaseczno
 Obórki, village du powiat de Przasnysz 
 Obórki, village du powiat de Żuromin

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Obórki, village 

dans la voïvodie d'Opole
 Obórki, village du powiat de Brzeg